Список символов штатов США включает птиц, которые были избраны символами (state birds) законодательными органами в отдельных штатах США.

История 
Начало выбору птиц в качестве национальных символов было положено ещё в 1782 году, когда официальным символом США (Национальной птицей, National Bird) американским Конгрессом после шестилетних ожесточённых дебатов был выбран белоголовый орлан (Haliaeetus leucocephalus). Выбор птиц в качестве символов штата начался в 1927 году, когда законодательные органы штатов Алабама, Вайоминг, Мэн, Миссури, Орегон, Техас и Флорида выбрали их в качестве птиц своего штата. В нескольких штатах, кроме основного символа (state bird), также избраны дополнительные охотничьи пернатые символы (state game bird, state waterfowl): индейка (Алабама, Массачусетс, Южная Каролина), виргинская американская куропатка (Джорджия, Теннесси), каролинская утка (Миссисипи). Наиболее популярными местными символами стали три вида воробьинообразных птиц. В 7 штатах символом избран красный кардинал (; Иллинойс, Индиана, Кентукки, Северная Каролина, Огайо; Вирджиния; Западная Вирджиния), в 6 штатах — западный луговой трупиал (; Канзас, Монтана, Небраска, Северная Дакота, Орегон, Вайоминг), в 5 штатах — многоголосый пересмешник ().

Список

См. также 
 Список птиц — эмблем Австралии
 Список символов штатов США (бабочки)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

 
США
Птичья символика‎